Михайловская Слобода — село в Раменском районе Московской области, входит в Чулковское сельское поселение. Население —  чел. ().

История 
Первоначально село называлось Лужки. По соседству располагалось маленькое поселение деловых людей — Слободка. Впоследствии образовалось село Михайловская Слобода, названное в честь царя Михаила Федоровича Романова.

В 1689 году на территории, принадлежавшей женскому монастырю, была построена кирпичная церковь Михаила Архангела, ныне — действующая церковь  единоверческой общины Московской епархии Московского патриархата.

Население 
В 1635 году в селе насчитывалось 30 дворов, в 1646 году — 48 дворов, в 1678 году — 89 дворов, в 1700-х годах — 86 дворов, в 1760-х годах — 98 дворов, в 1878 году — 223 двора, в 1912 году — 200 домов, в 1924 году — 250 домов, в 1993 году — 173 дома.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Раменского района